Гаттерас - невелике містечко на острові Гаттерас, США
 Капітан Гатерас - герой роману Жюля Верна «Подорожі і пригоди капітана Гатераса»
 Маяк мису Гаттерас - маяк на однойменному острові
 Мис Гаттерас - мис на сході США, крайня точка острова Гаттерас
 Острів Гаттерас - острів на сході США

Багатозначні терміни